Население Красноярска во втором десятилетии XXI века характеризуется динамичным ростом, увеличиваясь как за счёт естественного, так и за счёт миграционного прироста. В результате взаимодействия этих двух факторов в 2012 году Красноярск вошёл в число городов-миллионников Российской Федерации, хотя в истории города был период когда численность населения быстро сокращалась. Преодолеть негативные тенденции 1990-х годов городу помогла более благоприятная половозрастная структура населения Красноярского края: в советское время сибирские и дальневосточные регионы были значительно омоложены миграцией из европейской части страны. В настоящее время Красноярск является одним из трёх городов-миллионников Сибири, а также самым быстрорастущим городом-миллионником РФ. Анализ миграционных данных за 2014 год показал что положительное миграционное сальдо края в 2014 составляло менее одной тысячи человек, в то время как положительный миграционных прирост Красноярска превысил двенадцать тысяч. Таким образом, город является привлекательным в основном для внутрирегиональных мигрантов: Красноярская агломерация продолжает стягивать население с периферии края. Согласно обновлённому генплану, население самого Красноярска к 2033 году должно увеличиться до 1,3 млн человек. В 2014 году таковым было население всей агломерации.

История 
Демографической особенностью Красноярска является то, что этот город является самым многолюдным из старинных русских городов Зауралья. Другие древние русские города Сибири со временем либо исчезли (в Якутии), либо (как в случае с Тобольском или Охотском) были оттеснены на второй план более современными мегаполисами. Тем не менее, этому острогу, основанному в 1628 году, понадобилось более двух с половиной веков, чтобы уверенно перешагнуть отметку в 3 тыс. жителей.

Динамика численности населения 

 Национальный состав
По результатам всероссийской переписи 2010 года:

Примечания 

Красноярск
Красноярск
Население Красноярского края